Morgentaler est un nom de famille d'origine germanique.

Origine 

Le patronyme a plusieurs étymologies :

 Il peut renvoyer au Taler ou Thaler, pièce de monnaie allemande en argent, existant à partir de 1518 en Bohême.
La symbolique de la pièce d'argent explique l'attrait des familles hébraïques pour le patronyme : les professions liées au secteur bancaire et au prêt étaient souvent dévolues aux familles Ashkénaze et à quelques familles protestante.
Le patronyme était répandu en Pologne, surtout à Łódź.

 En Suisse, le nom peut aussi signifier personne de la vallée de matin. Il a évolué de la description d'une personne venant d'une « vallée de matin » qui s'écrivait  en ancienne orthographie allemande. La dernière syllabe -er montre l'origine géographique d'une personne.

Personnalités 
 Henry Morgentaler, (1923-2013) est un médecin et militant pour le droit à l'avortement canadien.
 réfère à deux jugements de la Cour suprême du Canada.

Cinéma
Me Mom and Morgentaler est un groupe musical canadien formé à Montréal, Québec, en 1990.

Variantes 
Morgenthaler

Homonymie de patronyme
Patronyme polonais

de:Morgentaler